Atreo – figura della mitologia greca, figlio di Pelope e di Ippodamia, fratello di Tieste e padre di Agamennone e Menelao.
 14791 Atreus – asteroide troiano di Giove
 Atreus – opera del poeta e drammaturgo romano Lucio Accio